Цинн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цинн, Георг-Август (1901—1976) — депутат первого бундестага ФРГ, премьер-министр Гессена.
 Зинн, Говард (1922—2010) — американский историк, политолог и драматург.
 Цинн, Иоганн Готтфрид (1727—1759) — немецкий врач и ботаник.
 Цинн, Лотар (1938—1980) — немецкий шахматист; международный мастер (1965).